Владимир Кусов:
 Кусов, Владимир Алексеевич (1851—1917) — директор Санкт-Петербургской конторы Дирекции императорских театров; действительный статский советник.
 Кусов, Владимир Анатольевич (1923—1997) — советский и российский театральный деятель.
 Кусов, Владимир Святославович (1935—2009) — советский и российский историк-картограф.